famille
 famille de Dietrichstein, maison princière originaire de Carinthie, en Autriche ;

membres de la famille de Dietrichstein
 Albert von Mensdorff-Pouilly-Dietrichstein (1861-1945), voir famille de Dietrichstein ;
 Alexandre de Mensdorff-Pouilly, prince Dietrichstein (1813-1871), voir famille de Dietrichstein ;
 Andreas Jakob von Dietrichstein (1689-1753), voir famille de Dietrichstein ;
 Franz Joseph von Dietrichstein (1767-1854), voir famille de Dietrichstein ;
 Franz Seraph von Dietrichstein (1570-1636), voir famille de Dietrichstein ;
 Joseph Franz von Dietrichstein (1798-1858), voir famille de Dietrichstein ;
 Moritz von Dietrichstein (1775-1864), voir famille de Dietrichstein ;
 Pankraz von Dietrichstein (1446-1508), voir famille de Dietrichstein ;

autre personnalité
 Egon Dietrichstein (1889-1937), écrivain et journaliste autrichien.

Voir aussi 
 Palais Dietrichstein-Ulfeld, un palais de Vienne